Il doppio del torneo di tennis Bologna Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Paolo Canè e Simone Colombo che hanno battuto in finale  Claudio Panatta e Blaine Willenborg 6–1, 6–2.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (semifinali)
 Claudio Panatta /  Blaine Willenborg (finale)

 Paolo Canè /  Simone Colombo (campioni)
 Ronald Agénor /  Claudio Mezzadri (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Bologna Outdoor 1986